L'édition masculine 2006 du tournoi de tennis de Rome se déroule du 8 au  sur terre battue en extérieur. C'est le  de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Mark Knowles et Daniel Nestor celle de double.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Une finale spectaculaire et pleine de rebondissements oppose les deux meilleurs ennemis et joueurs mondiaux. Rafael Nadal s'impose finalement après plus de 5 heures de jeu et 5 sets. Roger Federer a eu deux balles de match à 6-5 dans le  sur le service de Nadal mais il commet deux fautes directes. C'est d'ailleurs la dernière édition où la finale se joue au meilleur des 5 sets ; dès 2007, l'ATP interdira les finales en 5 sets (hors Grand Chelem et Coupe Davis) pour préserver les finalistes des risques de blessures.

Lauréats 
Le tenant du titre Rafael Nadal, remporte son  en simple en battant en finale Roger Federer. Il s'agit de son  et  sur terre battue. Il s'impose donc pour la  consécutive à Rome, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Mark Knowles et Daniel Nestor remportent leur  ensemble en battant en finale la paire israélienne Jonathan Erlich/Andy Ram. Il s'agit de leur  et  respectif.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Rome (WTA 2006) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2006
Sport en Italie en 2006
Rome
Tennis en mai 2006